Cette page contient les pages d'homonymie de Altair et Altaïr.

Géographie 
 Altair, une commune de l'État de São Paulo au Brésil
Altair Campground Community Kitchen, un kiosque américain situé dans le comté de Clallam, dans l'État de Washington

Sciences et techniques 
 Altaïr, une étoile de la constellation de l'Aigle
 Altair 8800, un modèle d'ordinateur des années 1970
 Altair, le module lunaire du programme Constellation de la NASA
 Altair, un microprocesseur double cœur produit par AMD
 Altaïr, une sous-série de la famille des satellites de télécommunications soviétiques Loutch
 Altair, une bibliothèque Python de visualisation statistique déclarative

Prénom

Culture 
 Altaïr, un manga de Kotono Katō
 Altaïr, un jeu vidéo sorti en 1987
 Altair, une planète de l'univers de Stargate

Autres 
 Altair, le surnom de Altair (1938-2019), un footballeur brésilien
 Altaïr, une goélette franche de 1931, yacht dessiné et construit par William Fife
 Altaïr, un bâtiment remorqueur de sonars de la Marine nationale française
 Altair, un torpilleur italien
 Altaïr, une association étudiante lyonnaise qui a pour but de sensibiliser aux problèmes des inégalités dans le monde par le biais de conférences et agit grâce à des stages dans les pays du Sud
 Altair, une entreprise de communication sur Toulon
 Altair Engineering, un éditeur de logiciels
 Altair, des montagnes russes du parc Cinecittà World en Italie
 Altair Tower, un gratte-ciel de Colombo au Sri Lanka